Язык манггараи (самоназвание: Tombo Manggarai; ) входит в состав австронезийской семьи, распространён среди народа манггараи на острове Флорес, в провинции Восточные Малые Зондские острова.
По данным Ethnologue, количество носителей данного языка составляло 500 тыс. чел. в 1989 году.

Диалекты 
Выделяют следующие диалекты: западный, центральный, центрально-западный, восточный и ряд других, всего 43 диалекта. Языку близко родственны языки риунг и комодо, последний обычно включается в состав манггараи.

Распространение 
По данным Статистического бюро Индонезии, в 2009 году общая численность носителей данного языка составляла 730 тыс. чел. Основная часть народа манггараи проживает в трёх округах на востоке острова Флорес: собственно ,  и . Также небольшая группа народа манггараи проживает в столице страны — Джакарте. Помимо родного языка, многие представители народа манггараи пользуются и официальным языком государства — индонезийским (в деловом общении, на работе, при контактах с другими народами).

См. также 
 Языки Индонезии

Примечания

Литература 
 Grimes, Charles E.; Verheijen, J. A. J. 1995. «Manggarai: introduction and wordlist.» 

Языки Индонезии
Центрально-малайско-полинезийские языки